Charles Jenkins (1934) Charlie Jenkins, olimpiai bajnok amerikai atléta, futó
 Charles Jenkins (1964) Chip Jenkins, olimpiai bajnok amerikai atléta, futó, előbbinek a fia